Ба́бина — женская форма русской фамилии , и топоним.

 Известные носители 
 Бабина, Наталья Васильевна (род. 1966) — белорусская писательница и журналистка.
 Бабина, Феофила Гавриловна — доярка свекловодческого совхоза Моевского сахкомбината Могилёв-Подольского района Винницкой области, Герой Социалистического Труда.

Топонимы 
 Бабина — село в Самборском районе Львовской области Украины.
 Бабина Долина — село на Украине, находится в Шаргородском районе Винницкой области. Примечания